Schwarzeck heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Schwarzeck (Ramsau), Gnotschaft der Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schwarzeck (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

Berge:
 Schwarzeck (Radstädter Tauern), 2636 m, Berg der Hochfeindgruppe im Land Salzburg
 Schwarzeck (Loferer Steinberge), 1565 m, der Berg des Schigebiets Loferer Alm, Land Salzburg
 Schwarzeck (Totes Gebirge), 1537 m, der Berg des Schigebiets Wurzeralm, Oberösterreich 
 Schwarzeck (Kocheler Berge), 1527 m, in den Kocheler Bergen 
 Schwarzeck (Bayerischer Wald), 1238 m, im Arberkamm
 Schwarzeck (Ennstaler Alpen), 1028 m, zwischen St. Gallen und Unterlaussa, Steiermark

Siehe auch:
 Sanatorium Schwarzeck
 Hochschwarzeck (Berg bei Ramsau)
 Schwarzecker
 Schwarzeneck